vrata
 Vrata (Fužine), naselje u općini Fužine, Hrvatska
 Vrata (Mehedinţi, Rumunjska), grad u Rumunjskoj
 Vrata (Dravograd, Slovenija), naselje u Sloveniji